Aita – dio etrusco dell'oltretomba
 Aita Mare – comune della Romania nel distretto di Covasna
 Dario Aita – attore italiano
 Enzo Aita – cantante italiano
 Vincenzo Aita – politico italiano, parlamentare europeo
 Aita (gioco) – gioco tardo rinascimentale
 Cratere Aita – cratere su Venere